

Heukelom, village de la commune d'Oisterwijk dans le Brabant-Septentrional
 Heukelom, hameau de la commune de Bergen, dans le Limbourg néerlandais.

, hameau de la commune de Riemst, dans le Limbourg belge.